Финал Кубка Турции по футболу 2008/2009 состоялся 13 мая 2009 года. «Бешикташ» победил «Фенербахче» со счётом 4:2 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2009
Турция
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Фенербахче»
События 13 мая
Май 2009 года
Спорт в Турции в 2009 году
Спортивные соревнования в Измире